Rochegude kan syfta på:
 Rochegude, Drôme
 Rochegude, Gard